

Ді-Графф — місто, штат Міннесота
 Ді-Графф — селище, штат Огайо